Yaxley – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Yaxley – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)